Halvvägstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Halvvägstjärnen, Värmland, sjö i Torsby kommun, 
Halvvägstjärnen (Idre socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (2,88 ha)
Halvvägstjärnen (Ore socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Halvvägstjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (2,1 ha)
Halvvägstjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun, 
Halvvägstjärnen (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn